F 14 Halmstad kan avse:
Hallands flygflottilj – för åren 1944–1961.
Hallands flygkår – för åren 1961–1972.
Flygvapnets Halmstadsskolor – för åren 1972–1998.